Ла-Жави́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Департамент коммуны — Альпы Верхнего Прованса. Главный город кантона Ла-Жави. Округ коммуны — Форкалькье.

Код INSEE коммуны — 04097.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 391 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 271 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 204 были экономически активными, 67 — неактивными (показатель активности — 75,3 %, в 1999 году было 75,3 %). Из 204 активных работали 181 человек (93 мужчины и 88 женщин), безработных было 23 (10 мужчин и 13 женщин). Среди 67 неактивных 18 человек были учениками или студентами, 28 — пенсионерами, 21 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Приходская церковь Св. Иоанна Крестителя
 Часовня Нотр-Дам
 Руины замка
 Музей под открытым небом
 Мост через реку Блеон, был построен в 1782 году, с четырьмя полукруглыми арками.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки